Ellison Ridge ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ellison Ridge (Mississippi), im Winston County
 Ellison Ridge (Texas), im Milam County, nicht mehr existent
 Ellison Ridge (West Virginia), im Summers County

im NRHP gelisteten Objekte:
 Ellison No. 2 Site (34SQ85), in Short, Oklahoma, ID-Nr. 88001234